Морея — середньовічна назва Пелопоннесу.
 Морея (рослина) —  — рослина роду півникових.